Осколков — русская фамилия.

 Осколков, Альберт Николаевич (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Осколков, Владимир Алексеевич (род. 1962) — советский и российский футболист.
 
 Осколков, Сергей Александрович (род. 1952) — композитор.

 Осколкова, Валентина Андреевна (1905—1969) — волейболистка.

См. также 
 Осколков-Ценципер, Илья Владимирович (род. 1967) — дизайнер, деятель культуры, предприниматель.